Агрономия:

 Агрономия — наука сельскохозяйственного производства растений и грибов.
 Агрономия — село в Арбузинском районе Николаевской области Украины.